L'Équipe du Cameroun de football a participé à la Coupe du monde de football de 2002 organisée au Japon et en Corée du Sud du 31 mai au . Elle a été éliminée au premier tour.

Qualification

Joueurs et encadrement 

23 joueurs sont sélectionnés par Winfried Schäfer.

Compétition

Notes et références 

2002
Cameroun
2002 au Cameroun